Slip (von englisch  „schlüpfen, gleiten“) steht für:

 Slip (Kleidung), knappe und anliegende Unterhose oder Badehose ohne Beinansatz
 auf Slip legen, bei einem Knoten den Abschluss mit einer Schlaufe, mit der der Knoten schnell gelöst werden kann
 Slip, im Allgemeinen das Abweichen der Geschwindigkeiten miteinander in Reibkontakt stehender mechanischer Elemente oder Fluide unter tangentialer Belastung, siehe Schlupf
 Slip oder Sideslip, stabile und voll steuerbare Fluglage bei allen Flugzeugen, die dreiachsig aerodynamisch, also mit Rudern, gesteuert werden, siehe Seitengleitflug
 Slip (Fischerei), Einschnitt am Heck von Hecktrawlern zum Aussetzen und Einholen des Schleppnetzes oder zum Einhieven eines Wals im Walfang
 Slip (Lied), Lied von deadmau5
 Slip (Beleg), Abrechnungsbeleg bei einem Bankgeschäft
 Slipanlage, schräge Ebene, auf der Boote vom Land in das Wasser gelassen werden können

SLIP steht als Abkürzung für:

 Serial Line Internet Protocol, Netzwerkprotokoll der Sicherungsschicht

Siehe auch:
 Slippen (Schifffahrt)

SLIP